João Pinheiro (gemeente), een Braziliaanse gemeente
João Pinheiro (scheidsrechter), een Portugese voetbalscheidsrechter
João Pinheiro (politicus), een Portugese politicus